Yutan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yutan (häradshuvudort), Hunan, 
 Yutan (socken), Anhui,

USA 

 Yutan, Nebraska, ort, Saunders County, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar